En France, le terme Institut national de jeunes sourds peut désigner :
 l'Institut national des jeunes sourds de Bordeaux-Gradignan ;
 l'Institut national de jeunes sourds de Paris ;
 l'Institut national de jeunes sourds de Chambéry.

Homonymie